Walter Wittke ist der Name folgender Personen:

* Walter Wittke (General) (1887–1955), deutscher General
 Walter Wittke (Ingenieur) (* 1934), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer